Ефиме́нко — украинская фамилия, образованная от имени .

Известные носители

А 
 Ефименко, Александра Яковлевна (1848—1918) — русский и украинский историк, этнограф.
 
 Ефименко, Анна Владимировна (род. 1980) — российская спортсменка, призёр Паралимпийских игр.

В 
 
 Ефименко, Вера Андреевна (род. 1923) — машинист Вольского цементного завода «Большевик» (Саратовская область), Герой Социалистического Труда.
 Ефименко, Владимир Петрович (1953—2020) — советский и российский эстрадный певец (тенор).

Г 
 
 Ефименко, Григорий Романович (1919—1984) — Герой Советского Союза.

Д, З 
 Ефименко, Дмитрий Борисович (род. 1975) — и.о. ректора МАДИ.
 Ефименко, Захар Александрович (род. 1985) — украинский шахматист.

И

К, Л 
 Ефименко, Константин Алексеевич (род. 1975) — министр транспорта и связи Украины.
 Ефименко, Людмила Филипповна (род. 1951) — советская и украинская актриса, народная артистка Украины.

М 
 Ефименко, Максим Афанасьевич (1925—1985) — полный кавалер ордена Славы.
 Ефименко, Мария Васильевна (род. 1924) — звеньевая колхоза имени Молотова (Теремновский район Волынской области), Герой Социалистического Труда.

Н, О 
 Ефименко, Николай Алексеевич (род. 1951) — советский и российский генерал-майор медицинской службы, член-корреспондент РАМН и РАН.
 Ефименко, Нина Федосовна (род. 1941) — мастер машинного доения совхоза «Краснопольский» (Углегорский район Сахалинской области), Герой Социалистического Труда.
 Ефименко, Олег Дмитриевич (1922—2009) — физик, профессор.

П

Р 
 Ефименко, Родион Родионович (род. 1934) — советский и украинский кинорежиссёр.

С

Т

Ф 
 Ефименко, Фёдор Лазаревич — комбайнёр совхоза «Московский» (Акмолинская область), Герой Социалистического Труда.

См. также